Alpaka je lahko:

alpaka, vrsta južnoameriške kamele
alpaka (vlakno)
alpaka, zlitina bakra, niklja in cinka